Jankauskas es un apellido lituano de:

 Algis Jankauskas (n. 1982), futbolista lituano;
 Edgaras Jankauskas (n. 1975), exfutbolista lituano, actual entrenador;
 Kazys Jankauskas (1906-1996), escritor lituano.